Il singolare del Grand Prix de Tennis de Lyon 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Arnaud Clément era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Xavier Malisse.

Ivan Ljubičić ha battuto in finale 6–3, 6–2 Younes El Aynaoui.

Teste di serie

  Gustavo Kuerten (primo turno)
  Juan Carlos Ferrero (quarti di finale)
  Marat Safin (semifinali)
  Sébastien Grosjean (secondo turno)

 Arnaud Clément (secondo turno)
n/a
 Albert Portas (primo turno)
 Nicolás Lapentti (secondo turno)
 Sjeng Schalken (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2001
ATP Tour 2001